Геракл — герой давньогрецької міфології
 «Геракл» — трагедія давньогрецького драматурга Евріпіда

Див. також 
 Геркулес (значення)